Экологическое страхование — это совокупность различных видов страхования экологических рисков, направленных на создание страховой защиты на случай причинения страхователям, застрахованным и третьим лицам (выгодоприобретателям) ущерба в результате внезапного сверхнормативного загрязнения окружающей среды (земельных угодий, водной среды или воздушного бассейна).

Система экологического страхования включает в себя следующие виды:

 страхование ответственности юридических лиц (организаций, предприятий, учреждений), которые являются источниками повышенной опасности за причинение вреда окружающей среде, ответственность перевозчика (опасные грузы) и т. д.;
 имущественное страхование (страхование земельных объектов или других объектов недвижимости, включая здания) на случай нанесения им вреда вследствие экологической аварии или катастрофы;
 личное страхование граждан: страхование жизни и здоровья работников организаций (предприятий, учреждений), относящихся к категории источников повышенной опасности, или граждан, находящихся на территории, потенциально подверженной влиянию источников повышенной опасности.

Институт экологического страхования появился в результате презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности. Отличительной чертой экологического страхования является также возможность компенсации неопределенного чрезвычайного ущерба.

Страхование экологических рисков особенно актуально для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также при транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов. Примером такого страхования служит страхование ответственности владельцев танкеров за загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами — ТОВАЛОП.

Обязательное экологическое страхование  
В целом ряде стран экологическое страхование введено законом как обязательное или числится как один из вариантов обязательных финансовых гарантий. Среди них
 США;
 Азербайджан (с 2002 года);
 Казахстан (с 2005 года);
 Туркменистан (с 2011 года);

В России первые попытки разработать и внедрить обязательное экологическое страхование предпринимались в 1994 и в 2002 годах. В конце 2013 и начале 2014 годов тема введения обязательного экологического страхования снова становится актуальной и активно обсуждается страховщиками и Министерством природных ресурсов и экологии. Статья об экологическом страховании введена в закон РФ №7 ФЗ от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», однако указания на его обязательность в ней нет. 

Еще одна попытка сделать такое страхование обязательным или вменённым была предпринята ВСС вскоре после катастрофического прорыва дамбы на реке Сейбе и катастрофы с разлитием 21 тыс.тонн дизельного топлива на ТЭЦ, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) в мае 2020, ущерб от которой оценивался в $2 млрд. Осенью 2020 года ВСС выступил с предложением сделать такое страхование вменённым. В мае 2021 года с предложением ввести в России экологическое страхование выступил депутат Государственной Думы Николай Николаев.

См. также 
 Страхование опасных производственных объектов

Примечания

Литература 
 Башкин В. Н.. Экологические риски. Расчет, управление, страхование.- М.: Высшая школа, 2007, 360 с., тираж 3000 экз., ISBN 978-5-06-005559-7
 Моткин Г. А. Основы экологического страхования.- М.: Наука, 1996. — 192 с., ISBN 5-02-010687-9
 Моткин Г. А. Политико-экономические барьеры в развитии экологического страхования//Экологическое право. — М., 2006. — N 3. — сс . 24-30.

Ссылки 
 

 

Экология
Виды страхования